Refresh steht für folgende Vorgänge in der Informatik:

 Auffrischung des Speicherinhaltes, siehe Dynamic Random Access Memory #Refresh
 Weiterleitung zu einem anderen URL, siehe Meta-Element #Weiterleitung durch „refresh“